Das Adjektiv anatolisch bezieht sich auf

die Region Kleinasien in der heutigen Türkei
die anatolischen Sprachen